Krasznogorszkij – település Oroszországban, a Kemerovói területen.
 Krasznogorszkij – település Oroszországban, a Cseljabinszki területen.
 Krasznogorszkij – település Oroszországban, Mariföldön.